Донамор (Лиишь) — деревня в Ирландии, находится в графстве Лиишь (провинция Ленстер). 
 Донамор (Корк) — деревня в Ирландии, находится в графстве Корк (провинция Манстер).